El término Exposé puede hacer referencia a:

 Exposé, el capítulo 3x14 de la serie Lost. 
 Exposé, el gestor de ventanas de Mac OS X.
 Exposé, la película de 1998 dirigida por Daphna Edwards.
 Exposé, una banda estadounidense de pop.